La liste des autorités de sûreté nucléaire nationales précise les organismes concernés par pays ainsi que les associations internationales regroupant ces organismes.

Entités nationales 
Autorité de sûreté nucléaire peut faire référence à une autorité de sûreté nucléaire nationale :
(classement des pays par ordre alphabétique)
 Afrique du Sud: National Nuclear Regulator (NNR),
 Algérie: Commissariat algérien à l'énergie atomique,
 Allemagne :
 Ministère fédéral de l'Environnement (BMU), pour la sûreté nucléaire et la radioprotection,
  (BfS), pour la radioprotection et le stockage des déchets,
 Belgique: Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN),
 Canada: Commission canadienne de sûreté nucléaire,
 Chine (république populaire): Administration nationale de la sûreté nucléaire (NNSA),
 Corée du Sud: Nuclear Safety Security Commission (NSSC), l'Institut Coréen de sûreté nucléaire,
 Émirats arabes unis: Federal Authority for Nuclear Ragulation (FANR),
 Espagne: Conseil de sécurité nucléaire,
 États-Unis: Commission de réglementation nucléaire des États-Unis (U.S.NRC),
 Finlande: Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (STUK),
 France: Autorité de sûreté nucléaire (ASN),
 Inde: , "Conseil pour la réglementation de l'énergie nucléaire",
 Japon: Autorité de réglementation du nucléaire (NRA),
 Niger: Autorité de Régulation et de Sûreté Nucléaires (ARSN),
 Pakistan: , l'Autorité de Réglementation Nucléaire du Pakistan,
 Royaume-uni: Office for Nuclear Regulation (ONR), le Bureau de Réglementation Nucléaire,
 Russie: Rostekhnadzor (RTN), Service fédéral de l'écologie, des technologies et du contrôle nucléaire,
 Suède: Autorité suédoise de sûreté radiologique,
 Suisse: Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)
 Taiwan: Atomic Energy Council (AEC),
 Turquie: Autorité turque pour l’énergie atomique (TAEK - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu).

Entités internationales 
Autorité de sûreté nucléaire peut aussi faire référence à des associations ou à des regroupements internationaux d'autorités de sûreté nucléaire :
 Groupement européen des autorités de sûreté nucléaire (ENSREG).
 Association des autorités de sûreté nucléaire des pays d’Europe de l’Ouest (WENRA).
 Association internationale des autorités de sûreté nucléaire (INRA).

Voir aussi 
 Association nucléaire mondiale (ANM/WNA).
 Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA/IAEA).

Notes et références 

Autorite de surete nucleaire (homonymie)